Буланов, Валерий:
 Буланов, Валерий Юрьевич (1940—1987) — российский джазовый музыкант, исполнитель на ударных инструментах.
 Буланов, Валерий Георгиевич (1941-2023) — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, основатель муниципальной Детской хоровой школы № 1 г. Екатеринбурга.